Peter Öhler (1883–1945) – niemiecki zapaśnik, olimpijczyk
 Peter Öhler (ur. 1992) – niemiecki zapaśnik